Herdt ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Charlotte Herdt (1764–nach 1817), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Dorothea Charlotte Rademacher
 Hans K. Herdt (1935–2021), deutscher Journalist
 Niki de Herdt (* 1986), belgischer Eishockeyspieler
 Victor Herdt (* 1949), russlanddeutscher Historiker und Genealoge
 Waldemar Herdt (* 1962), deutscher Bauunternehmer und Politiker (AfD)
 Samuel Georg Herdt (1755–1818), deutscher Theaterschauspieler

Herdt steht für:
 Herdt (Mönchengladbach), Honschaft im Stadtbezirk Rheindahlen, Mönchengladbach
 Herdt-Verlag, deutscher Verlag für Bildungsmedien

Siehe auch:
 Herd (Begriffsklärung)
 Hert
 Herth